Situla steht für

 Situla (Stern), einen Stern im Sternbild Wassermann
 Situla (Gefäß), ein eimerförmiges Gefäß, besonders aus der Antike und dem Frühmittelalter, speziell ein Henkelgefäß für Weihwasser

siehe auch
 Zamenis situla, die Leopardnatter